

Codici 
 DGE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mudgee (Nuova Galles del Sud) (Australia)

Linguistica 
 DGE – Diccionario Griego-Español

Religione 
 D.G.E. – Suore Discepole di Gesù Eucaristico